Le nom de Cobelli est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Giovanni Cobelli (1849-1937), naturaliste italien.
 Ruggero Cobelli (1838-1921), médecin et naturaliste italien.

Homonymie de patronyme